Лично-командное первенство СССР (19-е) проходило в Свердловске с 9 по 14 марта 1947 года. Соревнования проводились по семи дисциплинам — гонки на 18 и 50 км, эстафета 4×10 км, бег патрулей 30 км (мужчины), гонки на 5 и 8 км, эстафета 3х5 км (женщины).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Примечания

Литература 
 Лыжные гонки: Справочник/ Сост. Г. П. Марков — М.: Физкультура и спорт, 1984

1947 год в лыжном спорте
Чемпионаты СССР по лыжным гонкам
Спортивные соревнования в Екатеринбурге
Март 1947 года
1940-е годы в Свердловской области